La Chapelle (Haïti), een gemeente in Haïti
La Chapelle (Zwitserland), plaats nabij Genève in Zwitserland, gemeente Plan-les-Ouates
La Chapelle (Lierneux), gehucht van de Waalse gemeente Lierneux, provincie Luik
Moresnet-Chapelle, kortweg La Chapelle of Eiksken, een dorp in de gemeente Plombières, provincie Luik
La Chapelle (Anthisnes), gehucht van de Waalse gemeente Anthisnes, provincie Luik
Aix-la-Chapelle, Franse naam voor Aken
Place de La Chapelle, plein in Parijs
La Chapelle (metrostation), metrostation in Parijs
La Chapelle (Parijs), wijk in Parijs, 18e arrondissement
La Chapelle (markt), markt in Parijs, 18e arrondissement.
La Chapelle-sous-Rochepaule, dorp in de Franse gemeente Rochepaule
 
La Chapelle (Allier)
La Chapelle (Ardennes)
La Chapelle (Charente)
La Chapelle (Savoie)

zie ook
gemeenten met de naam Lachapelle